Carlo Lavagna – giurista e professore universitario italiano.
 Carlo Lavagna – regista e sceneggiatore italiano.